Acapulco de Juárez kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Acapulco (ort i Mexiko, Guerrero), Acapulco de Juárez, 
 Acapulco de Juárez (kommun i Mexiko), Guerrero, 

Robotskapade Mexikoförgreningar